Toponímia:
 El Tormo (Cirat), poble del terme municipal de Cirat (Alt Millars)
 El Tormo (la Vilella Alta), muntanya al municipi de la Vilella Alta (Priorat)
 El Tormo (la Morera de Montsant), muntanya al municipi de la Morera de Montsant (Priorat)
 Lo Tormo, muntanya als municipis de Garcia i de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre)
 Tormo de l'Englora, muntanya al municipi de Margalef a la comarca del Priorat 
 Tormo de l'Espantaflares, muntanya al municipi de Margalef a la comarca del Priorat 
 Tormo del Gall, muntanya al municipi de Margalef a la comarca del Priorat 
 Tormo de l'Helena, muntanya al municipi de la Palma d'Ebre a la comarca de la Ribera d'Ebre 
 La Vall de Tormo, municipi del Matarranya, a la província de Terol (comunitat autònoma d'Aragó)
 Coll de Tormo, muntanya al municipi de L'Ametlla de Mar a la comarca del Baix Ebre 
 Biografies:
 Elías Tormo Monzó (Albaida, 1869 - Madrid, 21 de desembre de 1957), advocat, polític i historiador de l'art valencià
 Enric Tormo i Freixes (Barcelona, 1919), tipògraf català 
 Joan de Tormo (Albaida, 1490 - Barcelona, 1553), bisbe de Vic (1510-53) i President de la Generalitat de Catalunya (1552-53)
 Miquel de Tormo Prior de Sant Pere de Besalú i el 63è President de la Generalitat de Catalunya (1553 -1554) 
 Ricardo Tormo Blaya (Aiacor, la Costera, 1952 – València, 1998), pilot de motociclisme valencià